Ruszon – miasto w Tadżykistanie
 Ruszon – dystrykt w Tadżykistanie
 Ruszon – góry w Tadżykistanie